Chlorek cyny(II) (dawniej: chlorek cynawy), 
 Chlorek cyny(IV) (dawniej: chlorek cynowy),